Quester ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Quester (* 1939), österreichischer Motorboot-, Motorrad- und Automobilrennfahrer
 Johannes Quester (* 1981), deutscher Theaterschauspieler